

Янгстаун — місто, штат Огайо
 Янгстаун — місто, штат Пенсільванія
 Янгстаун — селище, штат Нью-Йорк